Pasqualotto ist der Familienname folgender Personen:

 Adelio Pasqualotto (* 1950), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Napo
 Mário Pasqualotto (* 1938), italienischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Manaus